Miles City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Miles City (Montana), Stadt in Montana
 Miles City (Florida), Gemeinde in Florida